Shirley Fry e Doris Hart hanno battuto in finale Beryl Bartlett e Barbara Scofield 10-8, 6-3.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1951